У́лица Феокти́стова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Феоктистова — улица в Воронеже, названа в честь К. П. Феоктистова.
 Улица Феоктистова — улица в Россоши, названа в честь К. П. Феоктистова.

См. также 
 Улица Академика Феоктистова — улица в Снежинске, названа в честь Л. П. Феоктистова.

Ф